André Lucas, né le  à Lille et mort le , est un artiste peintre plasticien.

Biographie

Une jeunesse nantaise 
André Lucas est né le  à Lille dans le Nord, où son père Auguste était photographe. Les destructions de la Première Guerre mondiale dans le nord-est de la France poussent la famille Lucas à se réfugier à Nantes. Son père est alors employé chez le photographe Pabant où André commence son apprentissage. Adolescent, André Lucas entre à l'école des Beaux Arts de Nantes sur les conseils de son père qui y voyait un « plus » pour la retouche des négatifs photo et en particulier des portraits. Il se révèle être un dessinateur et artiste remarquable. 

Vers 1925, il crée son propre studio de photographie à Nantes. En 1928, la mort de son père l'oblige, à , à reprendre l’affaire avec sa sœur Thérèse. Il fréquente également le conservatoire de musique de Nantes dans la classe d'harmonie de Paul Ladmirault. Il joue de la flûte traversière.

Le photographe de campagne 
En 1940 il épouse Madeleine Proust de La Boissière-du-Doré (Loire-Inférieure). Ensemble, ils ont quatre enfants. Madeleine est la fille adoptive de l’horloger, elle assure la partie photographie de la boutique familiale. En , André Lucas s’installe comme photographe à la Boissière-du-Doré. De 1946 à l’arrêt de son activité en , il photographie tous les habitants des environs.

L'artiste 
Parallèlement à son activité de photographe, la musique occupe une grande place dans sa vie, il écrit ce qu'il appelle ses « petits thèmes » et dès qu'un air lui trotte dans la tête, il le transcrit sur papier toutes affaires cessantes. Sa peinture est prolifique tout au long de sa vie. Son art évolue au fil du temps. . À plus de , il laisse de côté la peinture pour évoluer vers des créations 3D faites à base d’isorel perforé, des constructions abstraites, puis des reproductions de cathédrales.

Fin de vie

Les Beaux-Arts de Nantes  
André Lucas obtient trois premiers prix : en Dessin d'art cours moyen, en Dessin d'art cours supérieur et en Aquarelle. C’est aux Beaux-Arts qu’il se lie d'amitié avec Jean Gorin (néoplasticien,  membre du groupe « Cercle et Carré » avec Piet Mondrian) et Louis Ferrand, peintre. Cette grande amitié dura jusqu'à leur mort (J. Gorin en 1981 et L. Ferrand en 1992). L'abondante correspondance reçue par André Lucas de ces deux peintres a été léguée aux archives des Beaux Arts de Nantes. La correspondance d'André Lucas adressé à Jean Gorin est visible aux Archives des Beaux-Arts de Grenoble.

Œuvres

Notes et références

Liens externes 
 
 

Peintre français du XXe siècle
Naissance en juin 1906
Décès en février 2007
Plasticien français contemporain
Décès à 100 ans
Centenaire français